Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub Feyenoord in het seizoen 2014/15.

Selectie

Technische en medische staf

Transfers

Transfers in de zomer 
Voor recente transfers bekijk: Lijst van Eredivisie transfers zomer 2014/15

Transfers in de winterstop 
Voor recente transfers bekijk: Lijst van Eredivisie transfers winter 2014/15

Wedstrijden

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December 

De winterstop begon op 22 december 2014

Januari 

De winterstop duurde tot 15 januari 2015

Februari

Maart

April

Mei

Statistieken

Vriendschappelijk

Eindstand 

* Drie van deze wedstrijden waren besloten.

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Eredivisie

Stand en punten historie

Eindstand

Thuis/uit-verhouding 2014/2015 en toeschouwersaantallen thuiswedstrijden

Kaarten en schorsingen 

Bij de 5e en de 10e en elke volgende gele kaart daarop volgde er 1 wedstrijd schorsing.
1 Geen schorsing, maar telt wel mee voor volgend seizoen (speelronde 33 en 34).
1 Wel schorsing, maar telt niet mee voor volgend seizoen (speelronde 33 en 34).

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

KNVB beker

Eindstand

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Toernooischema

Play-offticket UEFA Europa League

Eindstand

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Toernooischema

Europees

UEFA Champions League

Voorronde

Eindstand

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

UEFA Europa League

Voorronde

Eindstand

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Hoofdtoernooi

Groepsfase 
Eindstand Groep G en punten historie

Eindstand

Thuis-uitverhouding 2014/2015 en toeschouwersaantallen thuiswedstrijden

Kaarten en schorsingen

Bij de 3e gele kaart volgde er 1 wedstrijd schorsing.

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Knock-outfase 
Eindstand

Kaarten en schorsingen

Bij de 3e gele kaart volgde er 1 wedstrijd schorsing.Na de kwartfinale vervielen de gele kaarten.

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Overall

Eindstand

Kaarten en schorsingen 

Bij de 3e gele kaart volgde er 1 wedstrijd schorsing.Na de play-off ronde en na de kwartfinale vervielen de gele kaarten.

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Europees overall

Eindstand 

Kaarten en schorsingen

Bij de 3e gele kaart volgde er 1 wedstrijd schorsing.Na de play-off ronde en na de kwartfinale vervielen de gele kaarten.

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Thuis/uit-verhouding 2014/2015 en toeschouwersaantallen thuiswedstrijden

Toernooischema europees

Overall 
In dit overzicht zijn alle statistieken van alle gespeelde wedstrijden in het seizoen 2014-2015 verwerkt.

Overzicht kaarten en schorsingen

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Scheidsrechters 2014/2015

* Twee van deze penalty's is door Feyenoord gemist.

Topscorers 
Legenda
 W Wedstrijden
  Doelpunt
  Waarvan strafschoppen
  Assists
 WVC Wedstrijden vorige club
  Doelpunt vorige club 
 VC Waarvan strafschoppen vorige club 
 VC Assists vorige club 
 Gem. Gemiddeld per wedstrijd
 X Niet van toepassing
 Naam speler Deze speler is tijdens het seizoen naar een andere club vertrokken

Vriendschappelijk 
Eindstand

Eredivisie 
Eindstand

Play-offticket Europa League 
Eindstand

Europees

UEFA Champions League

Voorronde 
Eindstand

UEFA Europa League

Voorronde 
Eindstand

Hoofdtoernooi

Groepsfase 
Eindstand

Knock-outfase 
Eindstand

Overall 
Eindstand

Europees overall 
Eindstand

Overall 
Eindstand

Feyenoord naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2014/15